Ritchey (plaats), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Missouri
Tom Ritchey, Amerikaans ontwerper en producent van fietsen